Bistum Leon bzw. Bistum León steht für:

 Bistum León in Spanien
 Bistum León en Nicaragua in Nicaragua
 Erzbistum León in Mexiko